Waylon (album), muziekalbum uit 1970 van Waylon Jennings
Waylon (zanger), artiestennaam van de Nederlandse zanger Willem Bijkerk